Tołmaczowo () – nazwa toponimów w Rosji

m.in.:

 Tołmaczowo – wieś w rejonie kurskim obwodu kurskiego (sielsowiet brieżniewski)
 Tołmaczowo – wieś w rejonie kurskim obwodu kurskiego (sielsowiet lebiażenski)
 Tołmaczowo – osiedle typu miejskiego w obwodzie leningradzkim
 Tołmaczowo – wieś w obwodzie moskiewskim
 Tołmaczowo – wieś w obwodzie niżnonowogrodzkim
 Tołmaczowo – wieś w obwodzie nowosybirskim
 Tołmaczowo – wieś w obwodzie swierdłowskim
 Tołmaczowo – wieś w obwodzie tomskim
 Tołmaczowo – wieś w obwodzie włodzimierskim

Także 
 Tołmaczowo – międzynarodowy port lotniczy
 Tołmaczowo – stacja kolejowa w osiedlu typu miejskiego Tołmaczowo

Zobacz także 
 Tołmaczewo

Strony ujednoznaczniające